Desa Kalisat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalisat (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 112,78), Jawa Timur, 
 Desa Kalisat (administrativ by i Indonesien, lat -8,12, long 113,81), Jawa Timur, 
 Desa Kalisat (administrativ by i Indonesien, lat -8,02, long 111,46), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar